Berken steht für:

 Berken, eine politische Gemeinde im Kanton Bern
 Berken (Halver), ein Ortsteil der Kleinstadt Halver in Nordrhein-Westfalen
 Berken (Osterburg), ein Wohnplatz im Ortsteil Meseberg der Hansestadt Osterburg (Altmark) in Sachsen-Anhalt

Berken ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Berken (* 1983), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler